L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 8 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Wayne Black et Kevin Ullyett celle en double.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Andre Agassi. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Wayne Black et Kevin Ullyett remportent leur  et dernier titre ensemble en battant en finale Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2005) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Sport au Canada en 2005
Tennis en août 2005